La Paz (spanisch für der Friede) steht für geographische Objekte

in Bolivien:
 La Paz, der Regierungssitz Boliviens
 Municipio La Paz (Bolivien), ein Municipio des Landes
 Departamento La Paz (Bolivien), ein Departamento des Landes

in Argentinien:
 La Paz (Entre Ríos), eine Stadt in der Provinz Entre Ríos
 La Paz (Córdoba), ein Ort in der Provinz Córdoba
 La Paz (Mendoza), ein Ort in der Provinz Mendoza
 Departamento La Paz (Catamarca), ein Departamento in der Provinz Catamarca
 Departamento La Paz (Entre Ríos), ein Departamento in der Provinz Entre Ríos
 Departamento La Paz (Mendoza), ein Departamento in der Provinz Mendoza

in Costa Rica:
 La Paz (Wasserfall),  Wasserfall in Zentral-Costa Rica

in Ecuador:
 La Paz (Carchi), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Montúfar der ecuadorianischen Provinz Carchi 
 La Paz (Zamora Chinchipe), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Yacuambi der ecuadorianischen Provinz Zamora Chinchipe 

in El Salvador:
 Departamento La Paz (El Salvador), ein Departamento

in Honduras:
 Departamento La Paz (Honduras), ein Departamento

in Kolumbien:
 La Paz Robles, eine Gemeinde im Departamento del Cesar
 La Paz (Santander), eine Gemeinde in Santander

in Mexiko:
 La Paz (Baja California Sur), die Hauptstadt des Bundesstaates Baja California Sur
 La Paz (Chiapas), Ort in Mexiko
 La Paz (Chihuahua), Ort in Mexiko
 La Paz (Coahuila), Ort in Mexiko
 La Paz (Jalisco), Ort in Mexiko
 Municipio La Paz (Baja California Sur), Gemeinde des Bundesstaates Baja California Sur
 Municipio La Paz (México), Gemeinde des Bundesstaates México

in Nicaragua
 La Paz Centro, Gemeinde im Departamento León

in Paraguay:
 La Paz (Distrikt in Paraguay), ein Distrikt im Departamento Itapúa

auf den Philippinen:
 La Paz (Abra), in der Provinz Abra
 La Paz (Agusan del Sur), in der Provinz Agusan del Sur
 La Paz (Leyte), in der Provinz Leyte
 La Paz (Tarlac), in der Provinz Tarlac
 La Paz (Iloilo City), ein Stadtbezirk von Iloilo City

in Uruguay:
 La Paz (Canelones), ein Ort im Departamento Canelones
 La Paz (Colonia), ein Ort im Departamento Colonia

in den USA:
 La Paz (Indiana), eine Kleinstadt in den USA

La Paz steht zudem für:
 (1008) La Paz, ein nach dem bolivianischen Regierungssitz benannter Asteroid
 Hermandad de La Paz, eine spanische Büßerbruderschaft
 einer Figur im Tanz Paso Doble
 Estancia La Paz in Argentinien